Марина Сиртис (; род. 29 марта 1955) — американская актриса греческого происхождения, наиболее известная благодаря роли Дианы Трой в телесериале «Звёздный путь: Следующее поколение».

Биография 

Марина Сиртис родилась в Лондоне, Англия, в семье греческого происхождения. Ее родители не хотели, чтобы она стала актрисой. Как только Марина окончила среднюю школу, она тайно поступила в Гилдхоллскую школу музыки и драмы.

После окончания института работала в музыкальном театре, репертуаре и на телевидении. В 1986 году она уехала в Лос-Анджелес, Калифорния, чтобы сделать карьеру. В течение шести месяцев она проходила прослушивание на роли, но безуспешно. Незадолго до того, как она планировала вернуться домой, она получила роль советника Дианы Трой в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение». После окончания сериала она повторила эту роль таких фильмах, как «Звёздный путь: Поколения» (1994), «Звёздный путь: Первый контакт» (1996), «Звёздный путь: Восстание» (1998) и «Звёздный путь: Возмездие» (2002).

В 1992 году Сиртис вышла замуж за рок-гитариста Майкла Лэмпера.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки